The Late Show in lingua inglese significa "lo spettacolo tardivo".

 The Late Show (L'occhio privato) – film del 1977 diretto da Robert Benton
 Late Show with David Letterman – talk show statunitense trasmesso fino al 20 maggio 2015 dall'emittente CBS